Tottvalltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tottvalltjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (3,41 ha)
Tottvalltjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn